Waltereit ist der Familienname folgender Personen:

Anja Waltereit (* 1972), deutsche Redakteurin, Reporterin, Moderatorin und Autorin
Richard Waltereit, deutscher Romanist und Hochschullehrer